Lokale omroep in Nederland
Lijst van lokale omroepen in Nederland
Lokale omroep in België
Lijst van lokale omroepen West-Vlaanderen
Lijst van lokale omroepen Limburg (België)